Die folgenden Personen waren Bischöfe und Fürstbischöfe des Bistums Lüttich:

Literatur 
 Ernst Friedrich Mooyer: Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb. Minden 1854, S. 58–59, (books.google.de).

Einzelnachweise 

Tongeren Maastricht Luttich